Пасака́лія (, з , від pasar — проходити і calle — вулиця) — мистецький термін, яким позначають:

 Пасакалія — музичну п'єсу для органа, клавіра у формі варіацій;
 Пасакалія — старовинний іспанський танець.